Об'єкти NGC
Єдиноріг (сузір'я)
Планетарні туманності
Астрономічні об'єкти, відкриті 1790